Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Crook () :
le comté de Crook, situé dans l'État de l'Oregon ;
le comté de Crook, situé dans l'État du Wyoming.